Дюбуа-Реймон () — фамилия французского происхождения:
 Дюбуа-Реймон, Эмиль Генрих (1818—1896) — немецкий физиолог, основоположник электрофизиологии.
 Дюбуа-Реймон, Поль (Пауль) (1831—1889) — немецкий математик, работавший в области функционального анализа. Брат Эмиля Дюбуа-Реймона.